Pulaski ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Pulaski, US-amerikanischer Feuerwehrmann und Ranger
 Kazimierz Pułaski, polnischer General

 Katherine Pulaski, fiktive Person aus dem Star-Trek-Universum

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pulaski (Arkansas)
 Pulaski (Georgia)
 Pulaski (Illinois)
 Pulaski (Indiana)
 Pulaski (Iowa)
 Pulaski (Kentucky)
 Pulaski (Michigan)
 Pulaski (Mississippi)
 Pulaski (Missouri)
 Pulaski (New York)
 Pulaski (Ohio)
 Pulaski (Oklahoma)
 Pulaski (Pennsylvania)
 Pulaski (Tennessee)
 Pulaski (Virginia)
 Pulaski (Wisconsin), im Brown, Oconto und Shawano County
 Pulaski (Town), Town(ship) im Iowa County, Wisconsin
 Pulaski Heights (Arkansas)

 diverse Pulaski Countys, Verwaltungseinheiten

Sonstiges:
 Pulaski (Serie) (eine TV-Serie)
 Pulaski (Werkzeug), ein Werkzeug aus dem Bereich Waldbrandbekämpfung

Siehe auch:
 Pułaski